mergel (sedimentologie), een sedimentair gesteente bestaande uit een mengsel van klei en kalk
 Limburgse mergel, de naam die in het zuiden van Limburg aan krijtgesteente gegeven wordt
 keimergel
 Mergelland, een gedeelte van Zuid-Limburg
 familie Mergel, een familie in de Nederlandse vertalingen van de Harry Potter-serie, waarvan de belangrijkste leden zijn:
Merope Mergel
Asmodom Mergel
Morfin Mergel